Зілі́м — башкирський топонім, який може означати:
 Зілім — річку на Південному Уралі;
 Зілім — природний парк у Башкортостані.